Кампо ла Флор има више значења:

 Кампо ла Флор, Тампухеке ла Флор (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кампо ла Флор (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ла Флор (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику